Гегелашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гегелашвили, Елена Самсоновна (род. 1926) — Герой Социалистического Труда.
 Гегелашвили, Соломон Давидович (1885—1973) — полковник 22-й артиллерийской бригады, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.